est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nitrate
 nitrate de butyle, numéro CAS 

 Acide aminé
 thréonine, numéro CAS 
 homosérine, numéro CAS 
 acide γ-amino-β-hydroxybutyrique, numéro CAS , racémique
 méthoxycarbamate d'éthyle, numéro CAS